

Ґрижина — село в гміні Битниця Кросненського повіту Любуського воєводства
 Ґрижина — село в гміні Пасленк Ельблонзького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ґрижина — село в гміні Косцян Косцянського повіту Великопольського воєводства